Heiligenrode ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Heiligenrode (Niestetal), Ortsteil von Niestetal, Landkreis Kassel, Hessen
 Heiligenrode (Stuhr), Ortsteil von Stuhr, Landkreis Diepholz, Niedersachsen